Kapurthala ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Kapurthala (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Kapurthala (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Kapurthala (Distrikt)
 ein Dorf in Ungarn, siehe Kapurthala (Ungarn)